Caradrina melancholica är en fjärilsart som beskrevs av Max Wilhelm Karl Draudt 1935. Caradrina melancholica ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
melancholica